A munkarend a Munka Törvénykönyve alapján azon szabályok összessége, amelyekkel a munkáltató meghatározza a munkaidő-beosztást a munkavállaló számára.

A munkaidő-beosztás általános szabályai 
A munkarendet alapvetően a munkáltató szabályozza. 
Ennek jogát a munkavállaló számára írásban átengedheti (kötetlen munkarend). A munkarend kötetlen jellegét nem érinti, ha a munkaköri feladatok sajátos jellege miatt azokat meghatározott időpontban vagy időszakban tudja csak teljesíteni. Kötetlen munkarend esetén a törvény a szabályozás egyes elemeit feloldja.
 A munkáltató köteles a munkaidőt az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményére (egészség- és balesetvédelem) valamint a munka jellegére (pl. fizikai, szellemi igénybevétel) beosztani.
 Az általános munkarend az, hogy a munkaidőt heti öt napra (hétfőtől péntekig) kell beosztani.
 Munkaidőkeret, vagy elszámolási időszak alkalmazása esetén – a 101–102. §-ban foglaltakra tekintettel – a munkaidő a hét minden napjára vagy az egyes munkanapokra egyenlőtlenül is beosztható (egyenlőtlen munkaidő-beosztás).
 A munkaidőbeosztást legalább hét nappal korábban, legalább egy hétre írásban kell közölni. A munkáltató különleges esetekben ennél rövidebb időt tarthat be. Ennek hiányában az utolsó munkarendi utasítás a mérvadó.

Az általánostól eltérő munkaidő-beosztás  
 Elszámolási időszak alatt is teljesíthető a heti munkaidő.
 A munkavállaló beosztás szerinti napi munkaideje – a részmunkaidőt kivéve – négy óránál rövidebb nem lehet (általános teljes napi munkaidőnél rövidebb teljes napi munkaidő). 
A munkavállaló munkaideje maximum 
tizenkét óra naponta,
negyvennyolc óra hetente.(Egyenlőtlen munkaidőbeosztás esetén heti átlag vehető figyelembe)
 Készenléti munkakörben történő vagy hozzátartozói (munkáltató vagy tulajdonos) foglalkoztatás esetén kizárólag írásos megállapodás alapján a munkavállaló munkaideje maximum
huszonnégy óra naponta 
hetvenkét óra hetente.(Egyenlőtlen munkaidőbeosztás esetén heti átlag vehető figyelembe)
 Téli időszámítás egy órával növelheti a beosztás szerinti napi vagy heti munkaidőtartamot.
 A munkavállaló beosztás szerinti munkaidejébe be kell számítani 
 naponta a munkaidőbeosztástól eltérő rendkívüli munkaidő tartamát  
 hetente a négy jogcímen eltérő rendkívüli munkaidő tartamát 
 Az ügyelet teljes időtartamát be kell számítani nem mérhető munkavégzési időtartam esetén.

Pihenőnapra történő beosztás 
Pihenőidőbe tartozik a vasárnap és a munkaszüneti nap is.
Vasárnapra rendes munkaidő
a) a rendeltetése folytán e napon is működő munkáltatónál vagy munkakörben,
b) az idényjellegű,
c) a megszakítás nélküli,
d) a több műszakos tevékenység keretében,
e) a készenléti jellegű munkakörben,
f) a kizárólag szombaton és vasárnap részmunkaidőben,
g) társadalmi közszükségletet kielégítő, vagy külföldre történő szolgáltatás nyújtásához – a szolgáltatás jellegéből eredően – e napon szükséges munkavégzés esetén,
h) külföldön történő munkavégzés során, valamint
i) a kereskedelemről szóló törvény hatálya alá tartozó, kereskedelmi tevékenységet, a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató, valamint kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál 
foglalkoztatott munkavállaló számára osztható be.
A munkaszüneti nap pihenőnapnak tekintendő, és az állam által engedélyezett ünnepnapokat jelenti. Rendes munkaidő beosztása indirekt módon tiltott (de rendkívüli munkaidő beosztható) 
 a több műszakos tevékenység keretében
 a készenléti jellegű munkakörben
 a kereskedelemről szóló törvény hatálya alá tartozó, kereskedelmi tevékenységet, a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató, valamint kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál foglalkoztatott munkavállaló számára.
A munkaszüneti napok miatti általános munkarendváltozást rendeletben szabályozza a foglalkoztatás-politikáért felelős miniszter minden évben a tárgyévet megelőző év október 31-ig legkésőbb.

Jegyzetek

Források 
2012. évi I. törvény Netjogtár
2012. évi I. törvény Nemzeti Jogszabálytár 
2012. évi I. törvény Jogszabályfigyelő

Jog
Munkajog